Pavía puede referirse:
 a la región italiana de Pavía;
 al municipio filipino de Pavía;
 al nombre común de la planta Prunus persica;
 al general español Manuel Pavía;
 al general español Manuel Pavía y Lacy;
 a la tapa española denominada pavía de bacalao, conocida también como soldaditos de Pavía;
 a la paz de Pavía (1617) entre Saboya y España en época de Felipe III de España.
 al club de fútbol almeriense Unión Deportiva Pavía.